Alessandra Valeri Manera (n. 1956) – paroliera italiana
Carl Valeri (n. 1984) – calciatore australiano
Diego Valeri (1887-1976) – saggista e poeta italiano
Diego Hernán Valeri (n. 1986) – calciatore argentino
Domenico Luigi Valeri (1701-1770) – architetto e pittore italiano
Emanuele Valeri (n. 1998-) – calciatore italiano 
Franca Valeri (1920-2020) – attrice e sceneggiatrice italiana
Gaetano Valeri (1760-1822) – organista e compositore italiano
Mario Valeri (n. 1949) – calciatore italiano
Massimo Valeri (n. 1972) –  ex tennista italiano
Nino Valeri (1897-1978) – storico italiano
Paolo Valeri (n. 1978) – arbitro di calcio italiano
Ugo Valeri (1873-1911) – pittore e illustratore italiano
Valeria Valeri (1921-2019) – attrice teatrale, doppiatrice e attrice cinematografica italiana
Valerio Valeri (1790-1858) – compositore italiano, maestro di Cappella presso il Duomo di Rieti.
Valerio Valeri (1883-1963) – cardinale italiano
Valerio Valeri (1944-1998) – filosofo e antropologo italiano